Това е списъкът с епизоди на сериала „Последователите“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ.

Общ преглед

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3 

 Рейтинга в милиони е с отчитане само за САЩ.

Източници 

Последователите